Calpodini é uma tribo de mariposas da subfamília Hesperiinae dentro da família Hesperiidae.

Gêneros

Ligações externas 

 http://www.tolweb.org/Calpodini/94927